Asamblea de Córdoba puede referirse a dos reuniones distintas que tuvieron lugar en la ciudad de Córdoba (España):

 Asamblea de Córdoba de 1919;
 Asamblea de Córdoba de 1933.